Aoyama est une société japonaise, à l'origine, créée en 1962 . Aoyama est spécialisé dans la création de lunettes de vue et solaire en titane.

Aoyama Optical France est indépendante depuis 2012,  crée des modèles de lunettes en France. Aoyama France a lancé une nouvelle collection de lunettes optique et solaire fabriquée en 3 D.

La société est placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lille le .

Marques sous licence  

 Olivier Lapidus Design
 Bensimon
 Antik Batik
Aigle

Marques propres 
 Fitche
 Full Flex
 Black Shadow
 No Side
 WE DDD

Notes et références 

Entreprise ayant son siège au Japon
Entreprise fondée en 1962